Frédéric Stasiak (* 1966) – giurista francese
Michał Stasiak – calciatore polacco
Shawn Stasiak – wrestler canadese
Stan Stasiak – wrestler canadese
Władysław Stasiak (1966-2010) – militare e politico polacco